BCL steht als Abkürzung für:

 Bachelor of Civil Law, ein akademischer Grad
 Banque centrale du Luxembourg, siehe Luxemburger Zentralbank
 Basketball Champions League, ein europäischer Basketballwettbewerb
 Biological Computer Laboratory, ein Forschungsinstitut an der University of Illinois
 Bougainville Copper Ltd., eine australische Bergwerksgesellschaft

bcl steht für:
 Zentralbikolano (ISO-639-3-Code), eine Bikolano-Sprache

Abkürzung